Francisco do Espírito Santo Neto (Catanduva) é um médium espírita brasileiro. O seu "instrutor espiritual" é referido como Hammed.

Obras psicografadas
 Adolescência: Causa da (In) Felicidade;
 La Fontaine e o comportamento Humano;
 Lucidez - a Luz que Acende na Alma
 Um Modo de Entender – Uma Nova Forma de Viver;
 Renovando Atitudes;
 As Dores da Alma;
 Conviver e Melhorar;
 A Imensidão dos Sentidos;
 Os Prazeres da Alma;
 Sol do Amanhecer (Coleção “Fonte de Inspiração”);
 Espelho d’Água (Coleção “Fonte de Inspiração”);
 Além do Horizonte (Coleção “Fonte de Inspiração”);
 A Imensidão dos Sentidos;
 Amar Também se Aprende;
 Estamos Prontos;
 A Busca do Melhor.

Revista
Francisco é Diretor-Responsável pela Revista Literária Espírita Delfos que traz periodicamente matérias especiais, entrevistas, sessões, colunas e outras informações pertinentes ao meio literário espírita.

Sociedade Espírita Boa Nova
A Sociedade Espírita Boa Nova congrega os seguintes departamentos:
 Centro Espírita, com diversas atividades doutrinárias, como palestras, grupos de estudos, desenvolvimento mediúnico, desobsessão e atendimento fraterno;
 Creche, que abriga 150 crianças em regime de semi-internato;
 Sopa fraterna e grupo de mães e gestantes (atendimento a pessoas carentes do bairro e arredores);
 Editora e distribuidora de livros espíritas.

Citações

"(...) Precisamente aos dezessete anos, ao ser tocado pela mediunidade redentora, fui levado a descobrir gradativamente todas as respostas para as perguntas que povoavam há anos meu espírito sedento pelas coisas da espiritualidade (...)."

"(...) Apesar de há muito o meu instrutor espiritual Hammed, junto de outros tantos espíritos bondosos que me assistem, estar presente dirigindo minhas faculdades mediúnicas, através da psicofonia, somente em novembro de 1974 recebi minha primeira página psicografada. Tinha como título 'O Valor da Oração' e vinha assinada pelo espírito de Ivan de Albuquerque, entidade amiga até então completamente desconhecida em meu círculo de atividades espirituais."

"(...) No decorrer desses quase vinte e cinco anos nas tarefas da mediunidade, recebi centenas de mensagens, realizando o devido exercício de ajustamento e flexibilidade que esses mesmo mentores diziam que eu necessitava ter para ser um elemento mais ajustado a eles, para adquirir boa receptividade e produzir convenientemente. (...)"

Ligações externas
 Francisco do Espírito Santo Neto; Biografia.

Espíritas do Brasil
Médiuns do Brasil
Naturais de Catanduva